Ludunga – jednostka osadnicza w Demokratycznej Republice Konga
 Ludunga – afrykańskie nazwisko